Różana heißen folgende Orte in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien:
 Różana (Udanin) (dt. Lederose), Dorf in der Gemeinde Udanin (Gräbersdorf), Powiat Średzki
 Różana (Mieroszów) (Rosenau), Dorf in der Gemeinde Mieroszów (Friedland), Powiat Wałbrzyski
 Różana (Stoszowice) (Rosenbach), Dorf in der Gemeinde Stoszowice (Peterwitz), Powiat Ząbkowicki

 polnischer Name des weißrussischen Ortes Ruschany (Pужаны)

Siehe auch
Różanna